Зигрида Янсоне (, 9 января 1937 году) — советский и латвийский орнитолог. Доктор биологических наук. Почётный член Общества орнитологов Латвии (руководитель Салдуской региональной группы). Печатается в изданиях «Saldus zeme» и «Dzērveņstīga». Преподаватель начальной школы. Эксперт в определении видов редких птиц. Лауреат премии имени Эдгара Дунсдорфа.

Примечания

Ссылки 
 LOB goda biedri
 биография на gramata21.lv
 Ērgļu ligzdas, atlants, liegumi. Zigrīda Jansone

Биологи Латвии
Персоналии по алфавиту
Орнитологи СССР